Gachnang ist:
 eine Gemeinde im Kanton Thurgau, Schweiz, siehe Gachnang

Gachnang ist der Familienname von:
 Johannes Gachnang (1939–2005), Schweizer Künstler, Ausstellungsmacher und Verleger
 Natacha Gachnang (* 1987), Schweizer Autorennfahrerin 

Siehe auch:
 Gachnanger Handel, Religionskonflikt im 17. Jahrhundert